Ла-Бастида ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 18,53 км². Население — 29 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки